Gareth Evans (filosoof) (1946-1980), filosoof op de Oxford-universiteit
 Gareth Evans (politicus) (1944), Australisch minister en internationaal bestuurder
 Gareth Evans (voetballer, 1967) (1967), Engels voetballer
 Gareth Evans (voetballer, 1981) (1981), Engels voetballer
 Gareth Evans (voetballer, 1987) (1987), Welsh voetballer
 Gareth Evans (voetballer, 1988) (1988), Engels voetballer
 Gareth Evans (golfspeler), Engels golfspeler
 Gareth Evans (rugbyspeler) (1952), Welsh rugbyspeler
 Gareth Evans (gewichtheffer) (1986), Brits gewichtheffer
 Gareth Evans (regisseur) (1980), Welsh filmregisseur